Roberto Flores puede referirse a:

 Roberto Flores, comediante, presentador y guionista nacido en 1986 en México.
 Roberto Flores (1907-1981) cantante de Argentina.